9-й чемпионат мира по софтболу среди женщин 1998 проводился в городе Фудзиномия (Япония) с 20 по 30 июля 1998 года с участием 17 команд. В Японии женский чемпионат мира проводился во второй раз, в городе Фудзиномия — впервые.

Чемпионом мира стала (в 6-й раз в своей истории и 4-й раз подряд) сборная США, победившая в финале сборную Австралии. Третье место заняла сборная Китая.

В чемпионате мира впервые принимала участие сборная Дании.

Формат соревнований 
Сначала команды, разбитые на две группы (A — 9 команд, B — 8 команд), участвуют в групповом этапе, где по круговой системе играют между собой в один круг. Восемь лучших команды (четыре из каждой группы) проходят в плей-офф, проводящийся по системе плей-офф Пейджа; на предварительном этапе отбираются 4 команды, в медальном этапе они разыгрывают места с 1-го по 4-е.

Групповой этап 

Группа A

Группа B

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Предварительный этап 
В двух розыгрышах по системе Пейджа отбираются 4 команды (участники 3-х раундов), которые сыграют в медальном этапе.

Матч за 5-е место 
Играется между командами, проигравшими в полуфиналах предварительного этапа.

Медальный этап

Итоговая классификация

Примечания 

1998 год в софтболе
1998
Софтбол
Международные соревнования по софтболу в Японии

Чемпионаты мира в Японии
Спорт в Японии в 1998 году
Июль 1998 года